Манди́нго (от названия исторической области Манден, или Манин, — между современными городами Сигири в Гвинее, Кита и Сиби в Мали) — горная область в Мали. Тянется между западной границей страны с Гвинеей в 50 км к западу от Бамако, столицы Мали. Данные о максимальной высоте разнятся от 457 метров над уровнем моря до 1155. Кангаба, духовная родина людей Мандинка, расположена у подножия гор. Вблизи протекает река Нигер и расположено водохранилище Селинге.

Примечания

Литература 
 Velton, Ross (2004). Mali: The Bradt Travel Guide
 Travel Guides. pp. 125—126. ISBN 978-1-84162-077-0
 DiPiazza, Francesca Davis (2007)
 Twenty-First Century Books. p. 12

География Мали